La Bruyère ist der Name folgender Ortschaften:

La Bruyère (Belgien), Gemeinde in der belgischen Provinz Namur
La Bruyère (Haute-Saône), Gemeinde im französischen Département Haute-Saône
La Bruyère, ehemalige Gemeinde im französischen Département Calvados, heute Teil der Gemeinde Caumont-l’Éventé

La Bruyère ist der Name folgender Personen:
 Jean de La Bruyère, französischer Schriftsteller des 17. Jahrhunderts
 ein Synonym für Albert Millaud

Siehe auch:
 Labruyère
 Bruyère